АСП — трёхбуквенная аббревиатура. 

 АСП — аварийная система проектирования
 АСП — авиасигнальный пост, авиационный сигнальный пост
 АСП (воен.) — авиационные средства поражения
 АСП — авиационный самолётный прицел, авиационный стрелковый прицел
 АСП — авиационный спасательный пояс, в маркировке, например: АСП-74
 АСП — австралийский совет профсоюзов
 АСП — автомат спуско-подъёма, в маркировке, например: АСП-3
 АСП — автоматизированная система проектирования
 АСП — автоматический сигнализатор примесей
 АСП — автоматический стрелковый прицел
 АСП — автоматический ступенчатый пуск АЭС. Ср. АСтП
 АСП — (компания) Агростройпереработка (Украина)
 АСП — адресная социальная помощь
 АСП (истор.) — азиатский способ производства.
 АСП — Александр Сергеевич Пушкин
 АСП (мед.) — алкогольный синдром плода (Fetal alcohol syndrome)
 АСП — Алтайский союз предпринимателей, некоммерческое партнёрство
 АСП — аналог собственноручной подписи
 АСП — аналоговая система передачи
 АСП — антифрикционная самосмазывающаяся пластмасса
 АСП — аппаратура сигнализации первопричины, например: АСП-01Р
 АСП — артиллерийская стрелковая подготовка
 АСП — артиллерийский сигнальный пост
 АСП — аварийно-спасательная партия
 АСП — холдинг «Альфа — Сити Полис» — Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»
 АСП — аспарагиновая кислота
 АСП — композитная арматура со спиралевидным поперечным рифлением, изготавливаемая из стекловолокна, придающего прочность и термореативных смол, выступающих в качестве связующего.
 АСП — автомобиль с пробегом
 АСП — Агентство стратегических программ
 АСП — Некоммерческое общественное объединение по интересам
 АСП-500 — элемент авиационного вооружения мирного назначения (предназначен для тушения пожаров).

Ассоциации 
 АСП — Ассоциация скаутов Петербурга
 АСП — Ассоциация совместных предприятий (Санкт-Петербург)
 АСП — Ассоциация строителей-профессионалов (Москва)

Партии 
 АСП — Автономная социалистическая партия (Франция)
 АСП — Албанская социалистическая партия
 АСП — Арабская социалистическая партия (Сирия)

См. также 
 ASP

Примечания